Lagochila lacera est une espèce de poisson disparue.

Description 
Cette espèce était un petit de poisson à nageoires rayonnées d' environ 31 cm de long. Il possédait une lèvre inférieur presque coupé en deux ce qui constituait une remarquable adaptation pour brouter les algues.

Habitat 
L'espèce avait comme préférence les cours d'eau chauds moyens à grands avec de faibles niveaux de limon. Ce poisson était originaire des bassins hydrographiques de la région du Midwest.

Extinction 
L'envasement, ou pollution des sédiments, de leur habitat causée par la déforestation et le défrichage des terres pour l'agriculture est souvent cité comme la cause de l'extinction rapide de l'espèce. Le meunier de Harelip a été vu pour la dernière fois en 1893.

Notes et références 

https://www.extinction.photo/species/harelip-sucker/
https://www.fws.gov/midwest/Endangered/Lists/extinct.htm
https://www.iucnredlist.org/species/39291/19033113 

Statut UICN Éteint